Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Heiloo in de provincie Noord-Holland.

 
Heiloo